De TT van Assen 2018 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 1 juli 2018 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag

MotoGP 
Takaaki Nakagami en Andrea Iannone kregen tijdstraffen van respectievelijk 1,5 en 2 seconden omdat zij de baan afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Moto2 
Bo Bendsneyder kreeg een tijdstraf van 1,4 seconde omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Philipp Öttl, Alonso López en Dennis Foggia kregen tijdstraffen van respectievelijk 1,8, 2,9 en 4 seconden omdat zij de baan afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Wereldkampioenschap wegrace 2018